Ама́до () — фамилия. Известные носители:
 Амадо, Лауро (1912—1971) — швейцарский футболист, нападающий.
 Амадо, Луис (род. 1976) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Амадо, Мигель (род. 1984) — уругвайский футболист, полузащитник парагвайской «Олимпии» и национальной сборной Уругвая.
 Амадо Молина, Карлос (род. 1983) — мексиканский боксёр

См. также 
 Амаду